Het ATP-toernooi van Dubai 2014 werd van 24 februari tot 1 maart 2014 gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in Dubai, de hoofdstad van het gelijk­namige emiraat in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale Tomáš Berdych met 3-6, 6-4 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Rohan Bopanna en Aisam-ul-Haq Qureshi. Zij versloegen in de finale Daniel Nestor en Nenad Zimonjić met 6-4 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai